Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1974 nastoupilo osm hráčů. Turnaj poprvé vyhrál Australan John Newcombe, když ve finále porazil švédského tenistu Björna Borga po setech 4–6, 6–3, 6–3 a 6–2.

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  Rod Laver (čtvrtfinále)
  Björn Borg (finále)
  Ilie Năstase ''(čtvrtfinále)
  John Newcombe (vítěz)
  Tom Okker (čtvrtfinále)
  Jan Kodeš (semifinále)
  Arthur Ashe (čtvrtfinále)
  Stan Smith (semifinále)
}}

 Pavouk 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| teamwidth=16

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rod Laver
| RD1-score1-1=78
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=4
| RD1-score1-4=5
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Stan Smith
| RD1-score2-1=66
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=6
| RD1-score2-4=7
| RD1-score2-5= 
| RD1-seed3=4
| RD1-team3=
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=77
| RD2-score2-4=6
| RD2-score2-5= 
| RD2-seed3=6
| RD2-team3= Jan Kodeš
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=3
| RD2-score3-4=2
| RD2-score3-5= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Björn Borg
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=6
| RD2-score4-4='''6
| RD2-score4-5= 
| RD3-seed1=4
| RD3-team1=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1974
Sport v USA v roce 1974